Eurydice – rete europea dei sistemi educativi nazionali 
Eurydice – genere di molluschi della famiglia Phylliroidae
Euridice (Eurydice) – tragedia di Jean Anouilh del 1941
Eurydice – singolo degli Sleepthief del 2006, dall'album The Dawnseeker
Eurydice – sottomarino della Marine nationale francese, perso per incidente nel 1970
Eurydice – opera del 2020 di Matthew Aucoin su libretto di Sarah Ruhl

Pagine correlate 
Euridice